HMS Barfleur — название пяти британских кораблей, названных в честь сражения при Барфлёр.
 HMS Barfleur (1697) — 90-пушечный линейный корабль, спущенный на воду в 1697 году.
 HMS Barfleur (1768) — 90-пушечный линейный корабль, спущенный на воду в 1768 году.
 HMS Britannia (1762) — 100-пушечный линейный корабль, спущенный на воду в 1762 году под названием HMS Britannia. Переименован в HMS Barfleur в 1819 году.
 HMS Barfleur (1892) — эскадренный броненосец, спущенный на воду в 1892 году.
 HMS Barfleur (D80) — эсминец типа «Бэттл», спущенный на воду в 1943 году.